

Вишівська Долина  ( — село у повіті Марамуреш
 Вишівська Долина  () —  вузлова залізнична станція Румунських залізниць